

Toponymes 
 La  (), de 1913 à 1914 ;
 Le  (), officiel chargé du commandement de ce lieu.
 la  (), jusqu'à  ;
 Le district spécial de Chuanbian (), parfois écrit Chwanpien, également appelé district administratif spécial de Chuanbian () (1916 — 1928), subdivision administrative de la République de Chine (1912-1949)  sous le gouvernement de Beiyang.